Meistriliiga 2015 (A. Le Coq Premium Liiga af sponsorårsager) er den 25. sæson af Meistriliiga, den professionelle fodboldliga i Estland, siden den blev oprettet i 1992. Sæsonen starter i 6. marts og sluttede 7. november 2015.

Hold

Stilling

Nedrykningsplayoff 
Efter sæsonen sluttede, deltog Tammeka i to playoff-kampe mod Tallinna Kalev, nummer to (af førsteholdene) i Esiliiga 2015 for pladsen i den efterfølgende sæson.

Tammeka vandt 4–2 samlet og beholdte dermed deres plads i Meistriliiga i 2016-sæsonen.

Referencer 

Fodbold i 2015
2015